Francisco Javier puede referirse a:
 Francisco Javier (nombre masculino)
 Francisco Javier de Jaso y Azpilicueta (1506-1552), misionero jesuita navarro.
 Francisco Javier Clavijero (1731-1787), religioso e historiador novohispano, nacido en Veracruz (México).
 Francisco Xavier Mina (1789-1817), guerrillero español natural de Navarra, muerto durante la guerra de independencia de México.
 Francisco Javier Mina Mariñelarena (1954-), futbolista español natural de Pamplona.
 Francisco Javier Farinós (1978-), futbolista internacional español.
 Francisco Javier Toledo (1959-2006), futbolista hondureño.
 Francisco Javier García Sáenz, actor de doblaje español.
 Francisco Xavier Berganza (1967-), cantautor y político mexicano.
 Francisco Javier de Elío,  desambiguación.
 Francisco Javier Fernández,  desambiguación.
 Francisco Javier García,  desambiguación.
 Francisco Javier González,  desambiguación.
 Francisco Javier López,  desambiguación.
 Francisco Javier Rodríguez,  desambiguación.
 Xavier,  desambiguación.
 San Francisco Javier (desambiguación),  desambiguación.
 Francisco Javier Antón Díaz , se dio a conocer como concursante de la primera edición de Operación Triunfo. De 2002 a 2004 y de 2016 a ¿? formó parte del grupo Fórmula Abierta.